HR

 HR ( — «человеческие ресурсы») — совокупность сотрудников, работающих в организации; персонал компании. В последние годы аббревиатура HR (эйчар) также стала синонимом профессиональной специализации: «эйчаром» называют себя специалисты в области управления персоналом (менеджеры по персоналу, рекрутеры, специалисты по оплате труда, бизнес-тренеры).
 .hr
 HR-брендинг
 <HR> — тег языка разметки HTML
 HR (Harvard Revised Photometry Catalogue) — индекс в Каталоге ярких звёзд
 HR 4523 (HD 102365) — двойная звезда, которая находится в созвездии Центавр на расстоянии около 30 световых лет от Земли
 HR 753
 HR 1614
 HR 4458
 HR 511
 HR 8799
 HR 7722
 HR 483
 HR 72
 HR 4796
 HR 8799 b
 HR 8799 c
 часть обозначения некоторых переменных звёзд:
 HR Дельфина
 HR Киля
 Hessischer Rundfunk — вещательная организация Германии